Карл Станіслав Радзивілл на прізвисько Пане Коханку — мечник великий литовський, староста львівський
 Карл Станіслав Радзивілл — Гетьман великий литовський, власник Несвізького замку. Небіж короля польсько-литовсько-руської держави Яна ІІІ Собеського. Ординат Несвіжа.

Радзивілли